Zinnsäuren steht für die beiden chemischen Verbindungen

 Metazinn(IV)-säure und
 Zinn(II)-hydroxid